Mueang Prachinburi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Prachinburi, Thailanda, cu o populație de 106.239 de locuitori și o suprafață de 451,896 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 
144 de sate (muban).

Amphoe în provincia Prachinburi